Села:
 Хитці — Полтавська область, Гадяцький район
 Хитці — Полтавська область, Лубенський район, Калайдинцівська сільська рада
 Хитці — Полтавська область, Лубенський район, Шеківська сільська рада